Гай Папірій Карбон () — преномен, номен і когномен декількох діячів Стародавнього Риму з плебейського роду Папіріїв:
 Гай Папірій Карбон — претор 168 року до н. е.
 Гай Папірій Карбон — консул 120 року до н. е., блискучий оратор.
 Гай Папірій Карбон Арвіна — народний трибун 90 року до н. е.
 Гай Папірій Карбон — народний трибун 67 року до н. е.

Див. також 
 Папірії